Дел Норте има више значења:
 Округ Дел Норте (Калифорнија)
 Дел Норте (Колорадо)